Houasse est un patronyme porté notamment par :
 René-Antoine Houasse ( 1645-1710) , peintre français ;
 Michel-Ange Houasse (1680-1730), peintre français, fils du précédent.